mini|120px| Ostende
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1964 war das 19. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 23. bis 28. Juni 1964 in Ostende statt. Es war die dritte Dreiband-Weltmeisterschaft in Belgien.

Geschichte 
Den Weltmeistertitel hatte Raymond Ceulemans seinem Landsmann Raymond Steylaerts zu verdanken. In der direkten Partie gegen Marcelo H. Lopez hatte Ceulemans noch deutlich mit 41:60 in 39 Aufnahmen verloren. Die sehr defensiv geführte Partie Steylaerts gegen Lopez endete nach 75 Aufnahmen mit dem knappsten aller Ergebnisse: 60:59. Selbst der neue Serienweltrekord von 15 Punkten in dieser Partie reichte Lopez nicht zum Sieg. Somit kam es bei Punktegleichheit von 16:2 zu einer Stichpartie. In dieser setzte sich Ceulemans mit 60:53 in 52 Aufnahmen durch und sicherte sich somit seinem zweiten WM-Titel im Dreiband.

Modus 
Gespielt wurde „Jeder gegen Jeden“ bis 60 Punkte.

Abschlusstabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

1964
Karambolageveranstaltung 1964
Billardturnier in Ostende